La Farinera (Móra d'Ebre)
 La Farinera (Castellnou de Seana)
 La Farinera (Ivorra)
 La Farinera (Mollerussa)
 La Farinera (Vacarisses)
 La Farinera del Clot
 La Farinera, Ateneu del Clot, entitat sense ànim de lucre fundada l'any 1978, al barri del Clot, al districte de Sant Martí de Barcelona
 La Farinera (Sant Feliu Sasserra)